Kindler steht für:

 Kindler Verlag, deutscher Buchverlag
 Kindlers Literaturlexikon

 Kindlers Kulturgeschichte

 Kindler-Syndrom, Erbkrankheit

Kindler ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Kindler (1833–1876), deutscher Maler
 Alice Riddle Kindler (1892–1980), US-amerikanische Malerin
 Andy Kindler (* 1956), US-amerikanischer Komiker
 Arie Kindler (1920–2014), israelischer Numismatiker und Hochschullehrer
 Christian Heinrich Kindler (1762–1845), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck

 Heinrich Kindler (1909–1985), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Helmut Kindler (1912–2008), deutscher Verleger
 Hugo Kindler (1855–vor 1941), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Jean-Philippe Kindler (* 1996), deutscher Slam-Poet
 Jeffrey B. Kindler (Jeff Kindler; * 1955), US-amerikanischer Industriemanager
 Julius Kindler von Knobloch (1842–1911), deutscher Offizier und Hofbeamter
 Karl Kindler (1891–1967), deutscher  Chemiker
 Klaus Kindler (1930–2001), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ludwig Kindler (1875–nach 1929), deutscher Bildhauer
 Nina Raven-Kindler (1911–1996), deutsche Schauspielerin, Graphologin und Verlegerin
 Otto Kindler (1905–1962), deutscher Regisseur, Schauspieler und Schriftsteller
 Peter Kindler (* 1960), deutscher Jurist
 Sven-Christian Kindler (* 1985), deutscher Politiker
 Walter Kindler (* 1940), österreichischer Kameramann
 Werner Kindler (1895–1976), deutscher HNO-Arzt und Hochschullehrer
 Wolfgang Kindler (* 1948), deutscher Lehrer und Buchautor
 Yanick Kindler (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler